Машиностроение — отрасль обрабатывающей промышленности по производству всевозможных машин, деталей и оборудования для средств производства.
 «Машиностроение» — научно-техническое издательство.
 «Машиностроение» — советское энциклопедическое издание, изданное в 1946—1951 годах и комплексно освещающее вопросы машиностроения.
 «Машиностроение» — российская научно-техническая энциклопедия в 40 томах, издаваемая издательством «Машиностроение» в 1994—2015 годах.

См. также 
 
 
 Общее машиностроение
 НПО машиностроения — одна из ведущих ракетно-космических фирм СССР и России
 «Космос/Машиностроение» (в 1956—1959 и 1961—1967 годах — «Машиностроение») — павильон ВДНХ